1-я гвардейская пехотная дивизия () — пехотное воинское формирование болгарской армии, участвовавшее во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции.

История 
Дивизия образована 9 сентября 1944. В её составе несли службу деятели Движения Сопротивления в Болгарии: партизаны, нелегальные деятели, политзаключённые, сторонники Болгарской коммунистической партии и деятели Народно-освободительной повстанческой армии Болгарии. Дивизия причислялась к 1-й армии генерал-лейтенанта Владимира Стойчева, командовал дивизией генерал-майор Славчо Трынский, заместителем командиа был полковник Здравко Георгиев.

В дивизии было 4 полка, 12 групп и 42 роты. Всего численность составляла 7025 человек. Дивизия участвовала в Страцинско-Кумановской операции. По окончании первой фазы участия Болгарии на стороне антигитлеровской коалиции в декабре 1944 года дивизия была расформирована.

Литература 
сб. България 1300. Институции и държавна традиция. Куков К., създаване на БНА, С., 1981

Дивизии Болгарии
Гвардейские дивизии Болгарии
Болгария во Второй мировой войне
Пехотные дивизии Болгарии